Parafia Saint Mary (Antigua i Barbuda) – jednostka terytorialna Antigua i Barbuda
 Parafia Saint Mary (Jamajka) – jednostka terytorialna Jamajki
 Parafia St. Mary (Luizjana) – jednostka terytorialna stanu Luizjana
 Parafia Saint Mary (Nowy Brunszwik) – jednostka terytorialna hrabstwa Kent w prowincji Nowy Brunszwik
 Parafia Saint Mary (Tobago) – historyczna jednostka terytorialna Tobago
 Parafia Saint Mary (Bridgeport) – parafia rzymskokatolicka w Bridgeport w stanie Connecticut
 Parafia Saint Mary (Newington) – parafia rzymskokatolicka w Newington w stanie Connecticut
 Parafia Saint Mary (Torrington) – parafia rzymskokatolicka w Torrington w stanie Connecticut
 Parafia Saint Mary (Ware) – parafia rzymskokatolicka w Ware w stanie Massachusetts